Boruja Kościelna (gromada) (powiat wolsztyński / nowotomyski)
 Czarna Wieś Kościelna (gromada) (powiat białostocki)
 Dąbrówka Kościelna (gromada) (powiat wysokomazowiecki)
 Jabłonka Kościelna (gromada) (powiat wysokomazowiecki)
 Jabłoń Kościelna (gromada) (powiat wysokomazowiecki)
 Kalinówka Kościelna (gromada) (powiat moniecki)
 Kościelna Wieś (gromada w powiecie kaliskim)
 Kościelna Wieś (gromada w powiecie radziejowskim) (powiat aleksandrowski / radziejowski)
 Krępa Kościelna (gromada) (powiat iłżecki / lipski)
 Niedrzwica Kościelna (gromada) (powiat lubelski / bełżycki)
 Płonka Kościelna (gromada) (powiat wysokomazowiecki / łapski)
 Ruda Kościelna (gromada) (powiat opatowski)
 Turośl Kościelna (gromada) (powiat białostocki / łapski)
 Wieczfnia Kościelna (gromada) (powiat mławski)